Акинтьево — название населённых пунктов в России:

 Акинтьево — деревня в Малоархангельском районе Орловской области.
 Акинтьево — исчезнувшее село в Чернском районе Тульской области.